Муанг Тонг Юнайтед, клуб «Муанг Тонг Юнайтед» або просто «Муанг Тонг Юнайтед» (тай. สโมสรฟุตบอล เมืองทอง ยูไนเต็ด) — тайський футбольний клуб із міста Муанг Тонг Тані. 
 Го Чок Тонг (20 травня 1941, Сінгапур) — другий Прем'єр-міністр Сінгапуру. 
 Стенлі Тонг (англ. Stanley Tong, кит. традиц.: 唐季禮; піньїнь: Táng Jìlǐ; 7 квітня 1960, Гонконг) — гонконзький кінорежисер, сценарист, актор, кінопродюсер.
 Анг Тонг (1692–1757) — король Камбоджі, який двічі правив країною в середині XVIII століття. 
 Аноте Тонг (*Tāng Ānnuò, 11 червня 1952  ) — президент держави Кірибаті в 2003—2016 роках.